(philosophe allemand, né le  et décédé le ) : « comparer deux objets veut dire :  les regarder attentivement… en vue spéciale de leur relation mutuelle. » Les définitions du notion comparaison concordent plus ou moins. Elles ne changent guère.

Conditions 

La réalisation d’une comparaison suppose quatre éléments :
 au moins deux objets doivent exister, sinon la connaissance d’une relation n’ est pas possible.
 il y a un sujet, parce que sujet et objet sont des notions relatives. Si on parle d’objet, il faudra parler de sujet.
 il y a une relation, cette relation est ou une égalité ou une inégalité.
 on compare les objets « attentativement… en vue spéciale », parce qu’on connaît égalité et inégalité toujours en certaine vue de quelque chose.
Le gain de connaissance par la comparaison a plusieurs conditions : Selon Zelditch, une condition est l’existence d’au moins une qualité (« variable »), que les deux objets de comparaison ont en commun :
„(Comparability). Two or more instances of a phenomenon may be compared if and only if there exists some variable, say V, common to each instance.“ (1971, S. 267)

Notes et références

Bibliographie 
 Beyer, Jürgen: Comparer les bibliothèques universitaires: réflexions d’un chercheur en histoire et ethnologie, Arbido newsletter 2012:8
 
 Zelditch, Morris Jr.: "Intelligible comparisons", in Ivan Vallier (Hsrg.): Comparative Methods in Sociology. Essays on Trends and Applications, Berkeley: University of California Press, 1971, S. 267-308

Méthode d'analyse
Comparaison